Gunhild er et oldnordisk kvindenavn, der også var meget populært i den tidlige middelalder. Begge led, både Gun- og -hild, betyder kamp.

Personer med navnet:
 Gunhild Kongemor – gift med den norske konge Erik Blodøkse
 Dronning Gunhild – angiveligt gift med den danske konge Harald Blåtand
 Gunhild Haraldsdatter – datter af den danske konge Harald Blåtand
 Gunhild af Polen – gift med den danske konge Svend Tveskæg
 Gunhild af Danmark – datter af Knud den Store og gift med den tyske konge Henrik 3.
 Gunhild Anunsdatter - datter af den svenske konge Anund Jakob og gift med den danske konge Svend Estridsen

Pigenavne